Костюм виртуальной реальности — устройство, позволяющее человеку погрузиться в мир виртуальной реальности. Представляет собой костюм, полностью изолирующий человека от внешнего мира, внутри которого находятся видеоэкран, многоканальная акустическая система и электронные устройства, воздействующие на нервные окончания кожи, вызывая иллюзию прикосновений или, например, дующего ветра.

В настоящее время изготовление такого костюма нецелесообразно из-за его крайне высокой стоимости, поэтому для создания частичного погружения в виртуальное пространство используют шлем виртуальной реальности и перчатки виртуальной реальности. Необходим и Механизм подвеса тела человека-оператора

См. также 
 3rd Space Vest

Киберпанк
Устройства виртуальной реальности‎
Костюмы